Pierre Brun peut désigner :

 Pierre Brun (1900-1976), homme politique français ;
 Pierre Brun (1915-2011), sculpteur français ;
 Pierre Brun (1933-), coureur cycliste français ;
 Pierre Brun, danseur sur glace français ;
 Pierre Brun (1996-), joueur français de basket-ball.